Dongxing ist

die kreisfreie Stadt Dongxing (东兴市) der bezirksfreien Stadt Fangchenggang im chinesischen Autonomen Gebiet Guangxi, siehe Dongxing (Fangchenggang);
der Stadtbezirk Dongxing (东兴区) der bezirksfreien Stadt Neijiang in der chinesischen Provinz Sichuan, siehe Dongxing (Neijiang);
das Straßenviertel Dongxing (东兴街道) im Stadtbezirk Baita der Stadt Liaoyang in der chinesischen Provinz Liaoning, siehe Dongxing (Baita);
das Straßenviertel Dongxing (东兴街道) im Stadtbezirk Beilin der Stadt Suihua in der chinesischen Provinz Heilongjiang, siehe Dongxing (Beilin);
das Straßenviertel Dongxing (东兴街道) im Stadtbezirk Didao der Stadt Jixi in der chinesischen Provinz Heilongjiang, siehe Dongxing (Didao);
das Straßenviertel Dongxing (东兴街道) im Stadtbezirk Dieshan der Stadt Wuzhou im chinesischen Autonomen Gebiet Guangxi, siehe Dongxing (Dieshan);
das Straßenviertel Dongxing (东兴街道) im Stadtbezirk Donghe der Stadt Baotou im chinesischen Autonomen Gebiet Innere Mongolei, siehe Dongxing (Donghe);
das Straßenviertel Dongxing (东兴街道) im gleichnamigen Stadtbezirk der Stadt Neijiang in der chinesischen Provinz Sichuan, siehe Dongxing (Dongxing, Neijiang);
das Straßenviertel Dongxing (东兴街道) im Stadtbezirk Hunjiang der Stadt Baishan in der chinesischen Provinz Jilin, siehe Dongxing (Hunjiang);
das Straßenviertel Dongxing (东兴街道) im Stadtbezirk Mingshan der Stadt Benxi in der chinesischen Provinz Liaoning, siehe Dongxing (Mingshan);
das Straßenviertel Dongxing (东兴街道) im Stadtbezirk Rongcheng der Stadt Jieyang in der chinesischen Provinz Guangdong, siehe Dongxing (Rongcheng);
das Straßenviertel Dongxing (东兴街道) im Kreis Tanghe in der chinesischen Provinz Henan, siehe Dongxing (Tanghe);
das Straßenviertel Dongxing (东兴街道) der Stadt Yakeshi in Hulun Buir, Autonomes Gebiet Innere Mongolei, siehe Dongxing (Yakeshi);
die Großgemeinde Dongxing (东兴镇) der gleichnamigen Stadt im chinesischen Autonomen Gebiet Guangxi, siehe Dongxing (Dongxing, Fangchenggang);
die Großgemeinde Dongxing (东兴镇) im Autonomen Kreis Huanjiang im chinesischen Autonomen Gebiet Guangxi, siehe Dongxing (Huanjiang);
die Großgemeinde Dongxing (东兴镇) der Stadt Jingjiang in der chinesischen Provinz Jiangsu, siehe Dongxing (Jingjiang);
die Großgemeinde Dongxing (东兴镇) im Kreis Mulan der chinesischen Provinz Heilongjiang, siehe Dongxing (Mulan);
die Großgemeinde Dongxing (东兴镇) im Kreis Rong der chinesischen Provinz Sichuan, siehe Dongxing (Rong);
die Gemeinde Dongxing (东兴乡) im Stadtbezirk Dachuan der chinesischen Provinz Sichuan, siehe Dongxing (Dachuan);
die Gemeinde Dongxing (东兴乡) der Stadt Jiangyou in der chinesischen Provinz Sichuan, siehe Dongxing (Jiangyou);
die Gemeinde Dongxing (东兴乡) der Stadt Langzhong in der chinesischen Provinz Sichuan, siehe Dongxing (Langzhong);
die Gemeinde Dongxing (东兴乡) im Kreis Lindian der chinesischen Provinz Heilongjiang, siehe Dongxing (Lindian);
die Gemeinde Dongxing (东兴乡) im Kreis Mao der chinesischen Provinz Sichuan, siehe Dongxing (Mao);
das Dorf Dongxing (东兴村) der Großgemeinde Zhuaji im Kreis Fuyuan der chinesischen Provinz Heilongjiang, siehe Dongxing (Zhuaji);
das Dorf Dongxing (东兴村) der Großgemeinde Yabuli in der Stadt Shangzhi der chinesischen Provinz Heilongjiang, siehe Dongxing (Yabuli).
das Dorf Dongxing (东兴村) der Großgemeinde Shijie in der Stadt Guangde der chinesischen Provinz Anhui, siehe Dongxing (Shijie).